Babette March (Berlin, 1941 –) brazil-német modell. Gyermekkorát Brazíliában, Németországban és Kanadában töltötte. Később élt Amerikában és Nápolyban is. Ő volt az első, aki a Sports Illustrated Swimsuit Issue borítóján szerepelt.

Jegyzetek

Források 
Cikk róla

1941-ben született személyek
Német emigránsok Brazíliába
Brazil modellek
Berliniek
Nápolyiak
Rio de Janeiró-iak
Élő személyek